

Patronymie
 Louis Marcoussis (en polonais Ludwik Kazimierz Władysław Markus) (1878-1941) est un peintre et graveur polonais naturalisé français.

Toponymie
 Marcoussis est une commune française dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France.